Norman C. Beaulieu est un ingénieur et professeur canadien né le .

Il est professeur de génie électrique à l'université de l'Alberta. Il est un expert dans les communications sans-fil.

Distinctions 
 1999 - Bourses commémoratives E.W.R. Steacie
 2001 - Fellows de l'ICI
 2002 - Fellow de Société royale du Canada
 2004 - Médaille K. Y. Lo

Liens externes 
 

Ingénieur canadien
Professeur canadien
Professeur à l'Université de l'Alberta
Membre de la Société royale du Canada
Naissance en novembre 1958
Étudiant de l'Université de la Colombie-Britannique